U 133 oder U-133 bzw. U133 steht für:

 SM U 133, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 133 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 133, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-133, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung